Винчина-Бермехо () — река в западной Аргентине, зарождается в Патагонских Андах, протекает через провинции Ла-Риоха, Сан-Хуан, Сан-Луис. Площадь бассейна составляет 35 456 км², принадлежит к системе реки Рио-Колорадо.

Истоки реки находятся на склонах гор Бонете на высоте 5500 м, откуда река начинает движение в юго-юго-восточном направлении. В провинции Ла-Риоха имеет названия Бонете и Хагуэ. На территории провинции Сан-Хуан носит названия Рио-де-Винчина и Рио-Бермехо (что вносит путаницу с одноимённым притоком Парагвая). Протекает рядом с национальным парков Талампайа.

Река интенсивно используется для ирригации, так что после каждого поселения она практически пропадает. После слияния со своим основным притоком, рекой , втекает на территорию впадины Гуанакаче на границе провинций Сан-Хуан и Сан-Луис. Ранее болотистая местность Лагунас-де-Гуанакаче, занимающая эту впадину была значительно больше, но теперь из-за снижения объёма воды Винчина-Вермехо большую часть года питает только её северную часть. Основная часть Лагунас-де-Гуанакаче даёт начало реке Десагуадеро.

На реке расположены населённые пункты:
 Ла-Риоха: ,  и .
 Сан-Хуан: .

См. также 
 Реки Аргентины

Примечания 

Притоки Рио-Колорадо
Реки провинции Ла-Риоха (Аргентина)
Реки провинции Сан-Хуан (Аргентина)‎
Реки провинции Сан-Луис